Marshaller steht für:

 Marshaller, ein Boden-Lotse an Flughäfen
 Einen Einwohner von den Marshallinseln